Gouverneur (hoofdbetekenis), een bestuurlijke functie
 Gouverneur (België), gouverneur van een Belgische provincie
 Gouverneur van Suriname, vertegenwoordiger van het Nederlandse staatshoofd op Suriname
 Gouverneur van Aruba, vertegenwoordiger van het Nederlandse staatshoofd op Aruba
 Gouverneur van Curaçao, vertegenwoordiger van het Nederlandse staatshoofd op Curaçao
 Gouverneur van Nederlands-Mauritius, vertegenwoordiger van het Nederlandse staatshoofd op Nederlands-Mauritius
 Gouverneur van Sint Maarten, vertegenwoordiger van het Nederlandse staatshoofd op Sint Maarten
 Gouverneur van Nieuw-Nederland, vertegenwoordiger van het staatshoofd op Nieuw-Zeeland tijdens de kolonisatie ervan
 Gouverneur van Pohnpei, de hoogste politieke rang van de Micronesische deelstaat Pohnpei
 Gouverneur der Residentie, de gouverneur van 's-Gravenhage
 Gouverneur van Liangguang, ten tijde van de Qing-dynastie de beheerder van de Chinese regio Liangguang
 Een huisleraar, vrouwelijke vorm gouvernante
 Gouverneur (motorfiets), een motorfietsmerk

Plaatsen 
 Gouverneur (Saint-Barthélemy), plaats in Saint-Barthélemy

Personen 
 Gouverneur Morris (1752-1816), Amerikaans politicus
 Paulus Gouverneur (1786-1860), Brabants politicus en lid Tweede Kamer
 Sandra Gouverneur (1976), Nederlands softbalspeelster
 Jan Goeverneur (1809-1889), Nederlandse letterkundige

Zie ook 
 Gouverneur-generaal
 Luitenant-gouverneur